Dies ist eine Liste der Städte in Fidschi.

Die mit Abstand größte Agglomeration in Fidschi ist Suva mit einer Einwohnerzahl von 268.432 (Stand 17. September 2017), wobei hier die Vororte Nasinu, Nausori und Lami dazugerechnet wurden. Damit konzentrieren sich rund 30 Prozent der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion. Der drastische „Bevölkerungsschwund“ der Hauptstadt Suva vor 2007 ist darauf zurückzuführen, dass große Teile der Stadt Suva ausgegliedert wurden und heute zum Teil die eigene Stadt Nasinu bilden oder zur Stadt Nausori hinzugefügt wurden.

In der folgenden Tabelle sind alle Städte in Fidschi, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 31. August 1986, 31. August 1996, 16. September 2007 und 17. September 2017 sowie die übergeordnete Verwaltungseinheit (Division), zu der die Stadt gehört, aufgeführt. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

Siehe auch 
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 Fiji Islands Bureau of Statistics
 Historische Einwohnerzahlen der Städte Fidschis. City Population.

!
Fidschi